Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 1998/1999 прошло с 28 ноября 1998 по 14 марта 1999 года. 32 команды были разделены на пять групп.

Первая группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Результаты матчей «Вымпел» — «Родник» и «Родник» — «Североникель» уточнены по газете «Спорт-Экспресс» от 24 декабря 1997 года. (отмечены *)

Вторая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Третья группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Четвертая группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Пятая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Финал
В финале, прошедшем в Боровичах со 27 февраля по 4 марта 1999 года должны были участвовать три лучшие команды из первой группы и также победители остальных групп. Однако «Торпедо» (Сосновоборск) и «Нефтяник» (Хабаровск) отказались от участия. В однокруговом турнире участники оспаривали одно место, которое досталось «Вымпелу».

 «Вымпел» (Королев) (22 игрока): Н. Захаров (19), П. Попцов (16) — А. Котельников (23; 8), Ал. Кукушкин (23; 0), М. Курыгин (23; 0), А. Мишин (23; 12), О. Марьин (22; 23), В. Бакурский (21; 20), Д. Косяков (21; 15), А. Художилов (21; 32), О. Рогов (20; 2), О. Гончаров (19; 20), А. Чугунов (18; 13), С. Сафонкин (15; 0), А. Ситников (12; 1), П. Глухов (9; 0), И. Новохатний (8; 3), Н. Семенычев (8; 0), Анд. Кукушкин (4; 0), С. Панферов (4; 0), М. Пашнев (4; 0), Д. Мазов (3; 1). Главный тренер − Н. И. Семенычев.

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 1998/1999

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 
 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
1998 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1998 году
1999 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1999 году